Víctor Grange (1987), Paraguayaans wielrenner
 Víctor Grange (1994), Paraguayaans wielrenner